

Geografia 
 Câmara de Lobos – comune del Portogallo
 Diangounté Camara – comune rurale del Mali
 General Câmara – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul
 João Câmara – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Norte

Persone 

 Abel Camará – calciatore della Guinea-Bissau naturalizzato portoghese
 Carlos Cámara Jr. – attore venezuelano
 Hélder Pessoa Câmara – arcivescovo cattolico e teologo brasiliano
 Ibrahima Camará – calciatore  guineano
 Idrissa Camará – calciatore della Guinea-Bissau
 Javier Cámara – attore spagnolo
 Lassana Camará – calciatore della Guinea-Bissau naturalizzato portoghese
 Manuel Arruda Câmara – medico e botanico brasiliano
 Miguel Câmara Filho – arcivescovo cattolico brasiliano
 Papa Demba Camara – calciatore senegalese

Altro
 Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas – organizzazione argentina membro dell'IFPI, rappresentante l'industria musicale del paese
 Base Cámara – base antartica temporanea argentina
 Lantana camara – specie di piante
 Mythunga camara – specie di rettile